Бекстер (округ, Арканзас) Округ Бекстер () - округ (графство) у штаті Арканзас.
 Стівен Бекстер Стівен Майкл Бекстер (англ. Stephen Michael Baxter, нар. 13 листопада 1957, Ліверпуль, Англія, Велика Британія) — англійський письменник-фантаст.